Osoby o tym nazwisku:
 Jessica Quintino – brazylijska piłkarka ręczna

Osoby o tym imieniu:
 Quintino Sella – włoski naukowiec, ekonomista, polityk